Андрей Кайсаров
 Кайсаров, Андрей Васильевич (1787—1854) — преподаватель физики Казанского университета.
 Кайсаров, Андрей Сергеевич (1782—1813) — писатель и профессор Дерптского университета.